Magidenko () bezeichnet folgende Personen:

 Michail Jakowlewitsch Magidenko (1915–1983), russischer Komponist
 Olga Magidenko (* 1954), russische Komponistin und Pianistin